Maison Joseph Drouhin — производитель французского вина, базирующийся в Бургундии, основан в 1880 году. Поместью принадлежат виноградники в Шабли, Côte de Nuits, Côte de Beaune и Côte Chalonnaise, а также в Willamette Valley в Орегоне. 

Друэн — один из главных оптовых продавцов винограда в Бургундии – также производит вина, сделанные из купленного винограда, выращенного в различных её частях. На сегодняшний день, Дом Жозефа Друэн и Домен Друэн Орегон, принадлежат и управляются правнуками Жозефа Друэна.

Виноградники 
Дом Жозеф Друэн был удостоен органической сертификации за весь виноград, выращенный в его виноградниках по состоянию на винтаж 2009 года.

Clos des Mouches
Beaune Clos des Mouches Joseph Drouhin сделан из винограда, выращенного в Кло де Муш, Premier Cru винограднике Côte de Beaune. Clos de Mouches — виноградник Premier Cru в коммуне Бона, был куплен Друэном в 19-м веке, производит и красные, и белые вина. Белое Clos des Mouches от Друэна обычно обладает немного более высокой ценой, чем красное вино. Винтаж 1973 года был оценен как номер пять в историческом «Judgment of Paris» винная классификация десяти французских и Калифорнийских вин. Во время Нью-Йоркской дегустации вин 1973 года, 1969 винтаж оценивался как пятый после Калифорнийских Шардоне. Beaune Clos des Mouches также конкурировал на «Great Chardonnay Showdown», проведенных в 1980 году.

Domaine Drouhin Oregon
Имение Друэн Орегон является американским винным заводом в Орегоне, известным благодаря Пино Нуар и Шардоне. Винный завод находится в Данди-Хиллз. Завод был построен в 1988 году за 10,000,000 долларов Домом Жозеф Друэн.

Литература 
 
 
 
 

Винодельческие хозяйства Бургундии
Компании, основанные в 1880 году